Wadephul ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wadephul (* 1963), deutscher Politiker (CDU), MdL, MdB
 Walter Wadephul (1901–1968), deutscher Bildhauer